Als Paulinum werden bezeichnet:

 Das ehemalige Collegium Paulinum der Universität Leipzig mit den historischen Bauten Vorderpaulinum und Mittelpaulinum. Zum Neubau Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli siehe Paulinum (Universität Leipzig)
 Das ehemalige Theologische Seminar Paulinum in Berlin-Friedrichshain, siehe Paulinum (Berlin-Friedrichshain)
 Das ehemalige Knabeninternat, die spätere Evangelische Fachhochschule in Berlin-Dahlem. siehe Paulinum (Berlin-Dahlem)
 Das Gymnasium Paulinum (Münster) in Münster
 Das Theologische Seminar Paulinum in Windhoek, Namibia
 Das Bischöfliche Gymnasium Paulinum in Schwaz